

Codici 
 XDR – codice valutario ISO 4217 dei Diritti Speciali di Prelievo, valuta speciale usata dal Fondo Monetario Internazionale (IMF)

Informatica 
 XDR – Extreme Data Rate
 XDR DRAM – tipo di memoria DRAM
 XDR – External Data Representation – standard per la serializzazione dei dati

Medicina 
 XDR – Extensively drug-resistant, riferito ai microbatteri della tubercolosi resistenti ai farmaci